Péter (1275 körül–1296) szicíliai és aragón királyi herceg, Katalónia helytartója, III. Péter aragón király, I. Péter néven szicíliai király legkisebb fia
Péter (1304/5–1342) szicíliai királyi herceg, II. Péter néven Szicília királya, II. Frigyes szicíliai király elsőszülött fia
Péter (1398–1400) szicíliai királyi herceg és trónörökös, I. Mária szicíliai királynő és I. (Ifjú) Márton szicíliai király fia
Péter (1406 körül–1438) szicíliai és aragón királyi herceg, Noto hercege, Szicília helytartója, I. Ferdinánd aragón és szicíliai király negyedszülött fia